Нивка:

Топоним 
 Нивка — упразднённая в 2012 году деревня в Мошенском районе Новгородской области
 Нивка (приток Вороньей) — река в России, протекает в Мурманской области
 Нивка (приток Ирпеня) — река на Украине в окрестностях Киева
 Нивка (приток Случа)
 Нивка (приток Уфтюги) — река в России, протекает в Архангельской области

Другое 
 «Нивка» — персональный компьютер